Журналіст — людина, що займається журналістикою.

 «Журналіст» — радянський художній фільм 1967 року.
 «Журналіст» — американський кримінальний детектив 2016 року.